Исихра — озеро в Собинском районе Владимирской области.

Расположено в 3 км к западу от посёлка Асерхово.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ока от водомерного поста у села Копоново до впадения реки Мокша, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010102311110000006613.

Примечания

Ссылки 
 
Бассейн Пры (приток Оки)
Озёра Владимирской области
Памятники природы Владимирской области
Гидрологические памятники природы
Водные объекты Собинского района